Bonsignori – famiglia senese
Alberto Bonsignori – pittore
Cherubino Bonsignori – pittore
Francesco Bonsignori – pittore
Giovanni Bonsignori – letterato e politico
Girolamo Bonsignori – pittore
Niccolò Bonsignori – banchiere e politico senese
Niccolò Bonsignori II – condottiero e politico senese
Orlando Bonsignori – banchiere senese
Stefano Bonsignori – cartografo
Stefano Bonsignori – vescovo